Aroldo I di Danimarca 
 Aroldo I d'Inghilterra